Aquileo puede referirse a diferentes asentamientos de la Antigua Grecia:

 Aquileo, una antigua ciudad de Tróade; 
 Aquileo (Laconia), un antiguo puerto de Laconia;
 Aquileo (Jonia), una antigua ciudad de Jonia.